Kingdom Come kan henvise til:

Musik 
 Kingdom Come (band) – amerikansk/tysk hardrock-band dannet i 1987
 Kingdom Come (Jay-Z-album) – album af Jay-Z fra 2006
 Kingdom Come (Lars Muhl-album) – album af Lars Muhl fra 1994 i samarbejde med Moonjam

Film 
 Kingdom Come (film fra 2001) – amerikansk komediefilm fra 2001 instrueret af Doug McHenry